Grisignano di Zocco, paese in provincia di Vicenza
Grisignano, frazione del comune di Forlì